El término escuela racionalista puede referirse, en esta enciclopedia:
 a la escuela filosófica denominada racionalismo;
 al movimiento pedagógico denominado escuela modelo;
 a la escuela arquitectónica denominada racionalismo arquitectónico.

Véase también 
 Escuela (desambiguación)
 Racionalismo (desambiguación)